Lazzarella, film italien réalisé par Carlo Ludovico Bragaglia sorti en 1957 ;
 , chanson écrite par  et Domenico Modugno.